Владимир Назаркин:
 Назаркин, Владимир Борисович (род. 1940) — протодиакон Русской православной церкви, помощник председателя Отдела внешних церковных связей
 Назаркин, Владимир Захарович (1914—1989) — капитан Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.